Владимир Николаевич Константинов: Константинов, Владимир Николаевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист.
 Константинов, Владимир Николаевич (1907—1971) — советский военный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы, лауреат Сталинской премии.